Africanictis (Африканиктис — „афричка ласица”) је изумрли род виверида који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 континента Африка (на ком је су пронађени фосилни остаци овог рода)
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Врста Africanictis meini је именована у част француског научника др Пијера Мејна, а врста Africanictis schmidtkittleri у част научника др Норберта Шмит-Китлера.

Опис 
Врсте из рода Africanictis су у просјеку тежиле до 5 kg, и достизале дужину до 1,2 m. Зуби врста из овог рода указују на то да су ове врсте биле сваштоједи, тачније, омјер меса присутног у исхрани ови врста је био имзеђу омјера хипермесоједа и мезомесоједа.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе рода Africanictis.

Види још 
 Вивериди
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Вивериди
Изумрли сисари Африке